Rumunjska:
 Naselja:
 Băneasa (Bukurešt, Rumunjska), dio grada Bukurešta pokraj istoimenog jezera
 Băneasa (Constanţa, Rumunjska), županija Constanţa
 Băneasa (Galaţi, Rumunjska), županija Galaţi
 Băneasa (Giurgiu, Rumunjska), županija Giurgiu
 Ostalo:
 Băneasa (jezero), pokraj Bukurešta
 Băneasa (park-šuma), park-šuma u Bukureštu